Carlos Bolado (1964-), monteur, réalisateur, scénariste et producteur mexicain ;
 Iván Bolado (1989-), joueur espagnol de football.

Patronyme hispanique